Amba jezik može označavati:
Amba (oceanijski jezik), oceanijski jezik iz Solomonskih otoka.
Amba (bantu jezik), bantu jezik iz Ugande.